Пролетарское городское поселение — муниципальное образование (городское поселение) в России:

 Пролетарское городское поселение — входит в Новгородскую область
 Пролетарское городское поселение — входит в Ростовскую область

См. также 
 Пролетарское сельское поселение
 Городское поселение Пролетарский